Паска́ль () — патронімічне прізвище французького та італійського походження, похідне від особового імені Паскаль, яке пов'язане з латинським Paschalis (Великодній).

Відомі носії:
 Блез Паскаль (; 1623—1662) — французький математик, фізик і філософ.
 Етьєн Паскаль (; 1588—1651) — французький чиновник, юрист, математик, батько Блеза Паскаля.
 Жаклін Паскаль (; 1625—1661) — французька поетеса, релігійна діячка Франції XVII століття, сестра Блеза Паскаля.
 Жан Паскаль (; 1982) — канадський боксер-професіонал.
 Жан-Клод Паскаль (; 1927—1992) — французький співак, переможець конкурсу пісні Євробачення 1961 року.
 Крістіна Паскаль (; 1953—1996) — французька і швейцарська акторка. режисерка і сценаристка.
 Педро Паскаль (; 1975) — чилійський актор.

Примітки